Parentesi – simbolo tipografico
Parentesi – tipo di lampada 
Parentesi – singolo di Mara Sattei